Havana Moon – album di Carlos Santana del 1983
Havana Moon – album live dei Rolling Stones del 2016